SPO – United States Navy Special Projects Office 
 SPO – Stacja poboru opłat
 SPO – Odznaka Sprawny do Pracy i Obrony